Гаттенбергер — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гаттенбергер, Александр Николаевич (1861—1939) — томский адвокат, министр внутренних дел в Омском правительстве адмирала Колчака.
 Гаттенбергер, Борис Петрович (1894—1919) — капитан 13-го лейб-гренадерского Эриванского полка, георгиевский кавалер, участник Белого движения.
 Гаттенбергер, Георгий Петрович (1876—1920) — генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Гаттенбергер, Константин Константинович (1843—1893) — российский юрист; ординарный профессор Харьковского университета по кафедре полицейского права.
 Гаттенбергер, Наталия Леонидовна — З.Х.Р., почётный член РАХ
 Гаттенбергер, Франц Иванович (Jean François Xavier; 1758-ок. 1820) — директор Императорского фарфорового завода в 1803—1806 гг.